Van Siclen Avenue (Fulton Street Line), een station van de metro van New York aan de Fulton Street Line in Brooklyn
 Van Siclen Avenue (Jamaica Line), een station van de metro van New York aan de Jamaica Line in Brooklyn
 Van Siclen Avenue (New Lots Line), een station van de metro van New York aan de New Lots Line in Brooklyn